Arar steht für:

 ʿArʿar, saudi-arabische Provinzhauptstadt
 Pseudonym von Mustafa Wahbi al-Tal (1897–1949), jordanischer Nationaldichter 
 historischer Name für den Fluss Saône in Frankreich

Arar ist der Familienname folgender Personen:
 Funda Arar (* 1975), türkische Popsängerin
 Maher Arar (* 1970), kanadischer Informatiker und Folteropfer
 Sulayman Arar (* 1934), jordanischer Politiker
 Taleb Abu Arar (* 1967), israelischer Politiker

Siehe auch:
 Arare